Ludowy Ruch Ukrainy
 Reaktor National Research Universal w Kanadzie